Славяново може да се отнася за:
 град Славяново, в община Плевен, област Плевен
 село Славяново (Област Търговище)
 село Славяново (Област Хасково)